W Polsce
 Maćkowa Ruda – osada w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Maćkowa Ruda – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Maćkowa Ruda – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Maćkowa Ruda – gromada